JPY est un code qui peut signifier :
 Yen, la monnaie du Japon, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Code